Liedjes
 Over and over (Bobby Day) (1965), een lied van Bobby Day
 Over and over (Madonna) (1985), een lied van Madonna
 Over and over (Neil Young) (1990), een lied van Neil Young
 Over and over (Timmy T) (1991), een lied van Timmy T
 Over and over (Every Little Thing) (1999), een lied van Every Little Thing
 Over and over (Nelly) (2004), een lied van Nelly
 Over and over (Hot Chip) (2006), een lied van Hot Chip

Albums
 Over and over (The 88) (2005), een muziekalbum van The 88
 Over and over (Erin Bode) (2006), een muziekalbum van Erin Bode
 Over and over (Boom Boom Satellites) (2010), een muziekalbum van Boom Boom Satellites
 Over and over (Nana Mouskouri) (1969), een muziekalbum van Nana Mouskouri